Житиње може бити:

 Житиње (Витина), насељено мјесто у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Житиње (Подујево), насељено мјесто у општини Подујево, КиМ, Република Србија